TUFT1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 390 амінокислот, а молекулярна маса — 44 264.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки